Shengjin ist der Name folgender Orte:

 Shëngjin, eine Hafenstadt in Albanien
 Singgim (胜金乡 – chinesische Aussprache), Gemeinde im Stadtbezirk Gaochang der Stadt Turpan in China